Barnils est un nom propre catalan qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1972-), journaliste catalan, fils de Ramon Barnils ;
  (1945-), footballeur catalan ;
  (1882-1933), philologue catalan ;
 Ramon Barnils i Folguera (1940-2001), journaliste et écrivain catalan ;
  (1994-), footballeur catalan ;
  (1954-), peintre catalan ;
  (1971-), éditeur catalan, fils de Ramon Barnils i Folguera ;
  (1907-1988), poète et écrivain catalan.

Architecture 
 , masía (mas) de la commune de Sant Quirze Safaja dans la comarque de Moianès et la communauté autonome de Catalogne en Espagne.

Patronyme catalan